Семинарио Менор има више значења:

 Семинарио Менор, Ел Буен Пастор (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Семинарио Менор (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику